Илюхино — название населённых пунктов в России:

 Илюхино — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Илюхино — посёлок в Шацком районе Рязанской области.
 Илюхино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.